Harald Heyman kan avse någon av följande:
Harald Heyman (journalist) (1873–1947)
Harald Heyman (bibliotekarie) (1889–1962)